Ю́лия (около 76 года до н. э., Рим — август 54 года до н. э., Рим) — римская матрона, дочь Гая Юлия Цезаря, жена Гнея Помпея Великого.

Биография 
Юлия родилась около 76 года до н. э. в семье Гая Юлия Цезаря и его первой жены, Корнелии Цинны, дочери Луция Корнелия Цинны. Её мать умерла в 69 году до н. э. при родах, и воспитанием Юлии занялась её бабка по отцу Аврелия.

Цезарь планировал выдать её замуж за Фавста Корнелия Суллу, потом — за одного из Цепионов. Он выдал Юлию за своего политического союзника Гнея Помпея Великого.

Вероятно, этот брак оказался счастливым, хотя разница между супругами и составляла около 30 лет. Согласно Плутарху, молодожёны очень любили друг друга. Юлия была красива и добродетельна до такой степени, что Помпей даже утерял на какое-то время интерес к политике в пользу дома и семьи.

Детей у пары не было. Первые роды Юлии закончились выкидышем в 55 году до н. э. Случилось это из-за того, что на выборах эдилов того года на форуме произошли беспорядки, и тогу Помпея забрызгали кровью. Когда раб принёс её в дом, Юлия потеряла сознание, думая что Помпей убит, и это привело к преждевременным родам. В августе 54 года до н. э. Юлия умерла при родах. Её ребёнок, скорее всего девочка, умер через несколько дней после матери.

Помпей был безутешен. Он хотел похоронить Юлию на своей вилле Албанских холмах, но римляне, очень хорошо относившиеся к Юлии, потребовали захоронения её праха на Марсовом поле. Помпей обратился в сенат за разрешением; один из консулов того года, Луций Домиций Агенобарб, высказался против, но сенат тем не менее разрешил похороны на Марсовом поле.

Вскоре после смерти Юлии Помпей и Цезарь стали врагами — в том числе и из-за исчезновения важного связующего звена в её лице.

Цезарь очень скорбел по дочери. В 46 году до н. э. он провёл игры в её честь. Несколько городов получили название Colonia Iulia, в том числе Гелиополис (современный Баальбек, Ливан).

В 44 году до н. э. рядом с местом захоронения Юлии предполагалось сжечь тело Цезаря, но Марк Антоний решил, что лучшим местом будет форум.

Родовое древо

Литература 
 
 Тацит. Анналы.
 Цицерон. Письма к Аттику.
 Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Цезарь, Помпей, Катон.
 Аппиан. Гражданские войны.
 Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. Божественный Юлий.

Родившиеся в I веке до н. э.
Умершие в 54 году до н. э.
Юлии Цезари
Женщины Древнего Рима
Умершие при родах